I Can't Rap Vol. 1 — мікстейп американського репера Waka Flocka Flame. Гост: DJ Whoo Kid. На DatPiff, де відбулась прем'єра релізу, мікстейп має золотий статус (за критеріями сайту), його безкоштовно завантажили понад 155 тис. разів. Оформлення: Sunny Dope FX. Містить фрістайли на біти інших виконавців та пісні з оригінальним продакшеном. Повна версія «Lights (Freestyle)» потрапила як «Knowledge God» до попереднього мікстейпу Re-Up.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Waka Flocka Flame